Depuració o refinació, procés pel qual es retira la part no útil d'un recurs abans d'introduir-lo a un procés de fabricació
 Depuració de l'aigua, sèrie de processos que tenen com finalitat reduir contaminants d'una aigua 
 Depuració de programes, procés orientat a identificar i corregir errors de programació informàtica